Prins Hisahito ( Hisahito ShinnōJ), född 6 september 2006 på Aiiku sjukhus i Minato-distriktet i Tokyo. Han är medlem av den japanska kejsarfamiljen och är det tredje barnet och ende sonen till prinsparet Akishino och Kiko samt det enda manliga barnbarnet till Japans kejsare emeritus Akihito. Han har två äldre systrar, prinsessorna Mako och Kako, men eftersom Japans tron bara kan ärvas av män är han nummer två i tronföljden efter sin far kronprins Akishino. Detta innebär att ingen pojke har fötts i den japanska kejserliga familjen efter 1965. Därmed garanterades tronföljden av Hisahitos födelse.

Hisahito föddes klockan 08:27 den 6 september 2006 och vägde 2558 gram. Förlossningen skedde med kejsarsnitt två veckor tidigare än beräknat till följd av komplikationer under graviditeten. Hans namn betyder "fridfull och dygdig". I april 2013 påbörjade han sin skolgång i en grundskola ansluten till Ochanomizu-universitetet i Tokyo och blev därmed den förste i kejsarfamiljen som inte gick på Gakushūin.

Anfäder

Referenser

Noter

Externa länkar

Levande personer
Män
Födda 2006
Japanska prinsar
WP:Projekt Japan
Personer från Tokyo